Коутиньо (порт.-браз. Coutinho):

 Коутиньо (Антонио Вилсон Виэйра Онорио; 1943—2019) — бразильский футболист, нападающий, чемпион мира 1962 года.
 Коутиньо, Клаудио (1939—1981) — бразильский футбольный тренер.
 Коутиньо, Родриго де Соуза (1755—1812) — португальский политический, дипломатический и государственный деятель, писатель.
 Коутиньо, Филипе (род. 1992) — бразильский футболист, атакующий полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона».
 Соза Коутиньо, Виториу де (1790—1857) — португальский государственный, военный и дипломатический деятель, Премьер-министр Португалии.

См. также 
 Коутинью